Evropska Formula 2 sezona 1968 je bila drugo prvenstvo Formule 2, ki je potekalo med 7. aprilom in 27. oktobrom 1968.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkaško prvenstvo 

1968 v športu
1968